Милфорд има више значења:
 Милфорд (Њу Хемпшир)
 Милфорд (Калифорнија)
 Милфорд (Масачусетс)
 Милфорд (Мејн)
 Милфорд (Ајова)
 Милфорд (Делавер)
 Милфорд (Тексас)
 Милфорд (Јута)
 Милфорд (Њујорк)
 Милфорд (Њу Џерзи)
 Милфорд (Илиноис)
 Милфорд (округ Декејтур, Индијана)
 Милфорд (Канзас)
 Милфорд (Конектикат)
 Милфорд (Мисури)
 Милфорд (Мичиген)
 Милфорд (Небраска)
 Милфорд (Охајо)
 Милфорд (Пенсилванија)